Saiko bezeichnet:
 Saiko (See), einen der fünf Fuji-Seen in Japan

Saikō bezeichnet:
 Saikō, japanische Ära

Saiko ist der Familienname folgender Personen:
 George Saiko (1892–1962), österreichischer Schriftsteller
 Jean-Philippe Saïko (* 1990), neukaledonischer Fußballspieler